Пењон Бланко има више значења:

 Општина Пењон Бланко (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пењон Бланко (Пењон Бланко, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику